Bordes bzw. Bòrdes steht für:

 Bordes (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Bordes (Pyrénées-Atlantiques), Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich
 Bordes-de-Rivière, Gemeinde im Département Haute-Garonne, Frankreich
 Es Bòrdes, Gemeinde in der Provinz Lleida, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien

Bordes ist der Familienname folgender Personen:

 André Béziat de Bordes (1870–1924), US-amerikanisch-französischer Romanist
 Antoine-Dominique Bordes (1815–1883), französischer Großreeder
 Charles Bordes (Dichter) (1720–1781), französischer Dichter und Philosoph
 Charles Bordes (1863–1909), französischer Komponist, Musikpädagoge und Organist
 François Bordes (1919–1981), französischer Archäologe und Science-Fiction-Autor
 Lucile Bordes (* 1971), französische Hochschullehrerin und Autorin
 Ludovica des Bordes (1787–1854), deutsche Stiftungsgründerin
 Otto Bordes (1872–1944), deutscher Freimaurer
 Pierre Bordes (1870–1943), französischer Jurist, Verwaltungsbeamter, Präfekt und Generalgouverneur

Siehe auch:
 Les Bordes
 Borde
 Bord